1 gmina w Niemczech:
 Brüsewitz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

Niemiecka nazwa miejscowości w Polsce (niem. Brüsewitz):
 Brudzewice

Osoby:
 Oskar Brüsewitz – niemiecki pastor